Söndrum – dzielnica Halmstad
 Söndrum (Söndrums församling) – parafia ewangelicko-luterańskiego Kościoła Szwecji
 Söndrum (Söndrums distrikt) – distrikt w Gminie Halmstad i regionie autonomicznym Halland
 Söndrum (Söndrums socken) – socken w regionie administracyjnym Halland

Zobacz też 
 Söndrums kyrka – kościół w dzielnicy Söndrum
 Söndrums landskommun – dawna gmina w Halland
 Söndrum-Vapnö – parafia ewangelicko-luterańskiego Kościoła Szwecji